Метрополитано 1969 () — одна из двух частей 39-го профессионального чемпионата Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Секция A

Турнирная таблица

Секция B

Турнирная таблица

Плей-офф за чемпионство

1/2 финала

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1969 на rsssf.com

1969
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1969 году